Melanthia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Philogène Auguste Joseph Duponchel 1829. Melanthia ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mätare
Melanthia